Вальтер Земан (1927—1991) — австрійський футболіст
 Вацлав Земан (1854—1938) — чеський пивовар.
 Зденек Земан (1947) — італійський футбольний тренер чеського походження
 Йозеф Земан (1915—1999) — чехословацький футболіст
 Каміл Земан (1882—1952) — справжнє ім'я чеського письменника Івана Ольбрахта.
 Карел Земан (1910—1989) — чехословацький кінорежисер, аніматор та сценарист.
 Мілош Земан (* 1944) — чеський політик, прем'єр-міністр та президент Чеської Республіки.
 Титус Земан (1915—1969) — словацький римо-католицький священик, салезіанин, мученик, блаженний Католицької Церкви.

Чеські прізвища